Australia
Marysville (Australia)

 Canada
Marysville (British Columbia)
Marysville (New Brunswick)

 Stati Uniti d'America
Marysville – capoluogo della Contea di Yuba, California
Marysville – città della Contea di Marion, Iowa
Marysville – capoluogo della Contea di Marshall, Kansas
Marysville – città della Contea di St. Clair, Michigan
Marysville – comunità non incorporata della Contea di Lewis and Clark, Montana
Marysville – capoluogo della Contea di Union, Ohio
Marysville – borough della Contea di Perry, Pennsylvania
Marysville – città della Contea di Snohomish, Washington

Pagine correlate 
Maryville
Maysville